Мария-Тереза Ребуль, также известная, как мадам Вьен (26 февраля 1728 или 1738, Париж — 4 января 1806, там же) — французская художница.

Биография 
В 1757 году Мария-Тереза Ребуль вышла замуж за художника Жозефа-Мари Вьена, который был на 22 года (или на 12 лет) старше её. Авторы девятнадцатого века утверждают, что ее учителем был её муж,  но в автобиографии Жозефа-Мари Вьена не упоминается об этом. Возможно, Мария-Тереза Ребуль была ученицей Мадлен Франсуазы Баспорт. В год замужества Мария-Тереза Ребуль успешно работала в качестве гравера, создав гравированные иллюстрации для книги о Сенегале  французского натуралиста Мишеля Адансона (1757) и диссертации о папирусах французского антиквара Анн-Клода де Келюса (1758). 

Мадам Вьен была одной из пятнадцати женщин, которые стали академиками (действительными членами) Королевской академии живописи и скульптуры в Париже за все 145 лет её истории. Она удостоилась этого звания в 1757 году, в год своего замужества; спустя 35 лет после предыдущей женщины-академика, Розальбы Каррьеры. Муж мадам Вьен был видным членом Академии, что, вероятно, помогло ей в получении звания. Мадам Вьен описывалась современниками, как «художник-миниатюрист и автор работ, написанных гуашью, специализирующаяся на цветах, бабочках и птицах». Её приемной работой (которую по правилам того времени можно было подать в академию после принятия) была картина «Голуби на ветке дерева», который она представила академии в 1762 году. 

Мадам Вьен выставляла свои работы на Парижских Салонах 1757, 1759, 1763, 1765 и 1767 годов. Среди этих работ были акварели, изображающие курицу с цыплятами; пустельгу, убивающую маленькую птицу; золотого фазана; голубя; птицу, которая охотится на бабочку. На Салоне 1767 года Дени Дидро оценил «Хохлатую курицу, следящую за своими птенцами», как «очень красивую маленькую картину», которая была «нарисована с большой энергией и в натуральных цветах ... Все изображено верно, включая кусочки соломы, разбросанные вокруг курицы». Несколько произведений мадам Вьен были приобретены Екатериной Великой.

Сын Марии-Терезы и Жозефа-Мари, Жозеф-Мари Вьен-младший (фр.; 1761—1848), также стал художником.

Галерея

Ссылки 
 Hottle, Andrew D. (2014). "Present but Absent: The Art and Life of Madame Vien". Southeastern College Art Conference Review. 16 (4): 424–442.
 Gabet, Charles Henri Joseph (1854). "Vien (Mme. Marie Reboul)". Dictionnaire des artistes de l'ecole française, au XIXe siècle. Paris: Chez Madame Vergne, Libraire. p. 690.
 Fidière, Octave (1885). Les Femmes artistes à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Paris: Charavay Frères.
 Pomeroy, Jordana, ed. (2012). Royalists to Romantics: Women Artists from the Louvre, Versailles, and Other French National Collections. Washington, DC: National Museum of Women in the Arts. p. 120.
 Harris, Ann Sutherland; Nochlin, Linda (1976). Women Artists, 1550–1950. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art. p. 36.
 Rosenberg, Pierre, ed. (2000). Les peintres du roi, 1648-1793. Réunion des Musées Nationaux.
 Seznec, Jean; Adhémar, Jean, eds. (1957). Diderot: Salons, 1759-1781. Oxford: Clarendon Press.
 Diderot on Art, Volume II: The Salon of 1767. Translated by John Goodman. New Haven: Yale University Press. 1995. p. 136.

Примечания 

Художники Франции XVIII века